Werchowski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Iwanowitsch Werchowski (1886–1938), russischer Kriegsminister und sowjetischer Militär
 Mathieu Werchowski (* 1973), französischer Jazz- und Improvisationsmusiker sowie Sounddesigner